Star Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Star Theatre (Utah), ID-Nr. 82004116
 Star Theatre (Wisconsin), ID-Nr. 80000154